Carl Hellström ist der Name folgender Personen:

* Carl Hellström (Künstler) (1841–1916), schwedischer Maler und Karikaturist   
 Carl Hellström (Segler) (1864–1962), schwedischer Segler   
 Carl Hellström (Philosoph) (1892–1932), schwedischer Philosoph